

Patronyme 

  Jean Mellier (1664-1729), prêtre et philosophe athée français ;
  (1886-1971), général français ;
 Philippe Mellier (1955-), chef d’entreprise français ;
 Yannick Mellier (1958-), astrophysicien français ;
 Fanette Mellier (1977-), graphiste française ;
 Maeva Mellier (1991-), taekwondoïste française.

Toponyme 

 Mellier, section de la commune belge de Léglise ;
 Mellier, rivière de Belgique.